Koutník může být:

 koutníkovití – čeleď pavouků

příjmení
 Bohumil Koutník (* 1971) – český podnikatel
 Tomáš Koutník (* 1950) – český dirigent a pedagog
 Tomáš Norbert Koutník (1698–1775) – český kantor, varhaník a hudební skladatel
 Vincenc Koutník (1911–2007) – český protifašistický odbojář a odpůrce komunismu